Een bijnaam van de Nederlandse stad Haarlem
Spaarnestadconcert, jaarlijks concert op het water in Haarlem, voorheen Spaarneconcert 
 Uitgeverij en Drukkerij De Spaarnestad, een in Haarlem gevestigde voormalige uitgeverij
 Spaarnestad Photo, een in Den Haag (en voorheen in Haarlem) gevestigd archief met materiaal uit vele bronnen, waaronder het ANP
 Volleybal Combinatie Spaarnestad, een in Haarlem gevestigde volleybalvereniging
 Zorggroep Spaarnestad, een in Haarlem gevestigde thuiszorgorganisatie